Сен-Валанте́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 110 км на юг от Орлеана, 21 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 270 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini